Il doppio maschile  del torneo di tennis ECM Prague Open 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lukáš Dlouhý e Petr Pála che hanno battuto in finale Dusan Karol e Jaroslav Pospíšil 62-7, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý /  Petr Pála (Campioni)
 Harel Levy /  Jim Thomas (semifinali)

 Brian Dabul /  Leonardo Mayer (semifinali)
 Tomasz Bednarek /  Martijn van Haasteren (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ECM Prague Open 2008